Thyrsos (griechisch , Plural: Thyrsoi, lateinisch Thyrsus) steht für:
 Thyrsos, in der griechischen Mythologie Attribut des Dionysos und seiner Begleiter
 in der Antike der Name des sardinischen Flusses Tirso

Personen:
 Thyrsos (Freigelassener), ein Freigelassener Octavians (des späteren Kaisers Augustus), der 30 v. Chr. zu Geheimverhandlungen mit Kleopatra gesandt wurde (Plutarch, Antonius 73, 2ff.; Cassius Dio 51, 8, 6f.)
 Thyrsos (Märtyrer) († um 250), Märtyrer und Heiliger

Siehe auch:
 Tirso (Begriffsklärung)